Steinfeld steht für:

 Steinfeld (Familienname) – dort auch zu Namensträgern

Steinfeld heißen geographische Objekte:

Gemeinden:
 Steinfeld (Oldenburg), Gemeinde im Landkreis Vechta, Niedersachsen
 Steinfeld (Pfalz), Gemeinde im Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Steinfeld (Schleswig), Gemeinde im Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
 Steinfeld (Unterfranken), Gemeinde im Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Raben Steinfeld, Gemeinde im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Steinfeld (Kärnten), Gemeinde in Kärnten

Gemeindeteile:
 Steinfeld (Altmark), Ortsteil der Stadt Bismark (Altmark), Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Steinfeld (Broderstorf), Ortsteil der Gemeinde Broderstorf, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Steinfeld (Bülstedt), Ortsteil der Gemeinde Bülstedt, Landkreis Rotenburg/Wümme, Niedersachsen
 Steinfeld (Feldhorst), Ortsteil der Gemeinde Feldhorst, Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein
 Steinfeld (Goslar), Ortsteil der Stadt Goslar, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Steinfeld (Kall), Ortsteil der Gemeinde Kall, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Steinfeld (Millienhagen-Oebelitz), Ortsteil der Gemeinde Millienhagen-Oebelitz, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Steinfeld (Neuenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Neuenkirchen, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Steinfeld (Putlitz), Wohnplatz der Stadt Putlitz, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Steinfeld (Stadelhofen), Ortsteil der Gemeinde Stadelhofen, Landkreis Bamberg, Bayern
 Steinfeld (Straufhain), Ortsteil der Gemeinde Straufhain, Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Steinfeld (Gemeinde Alland), Rotte im Wienerwald bei Alland, Niederösterreich
 Steinfeld (Gemeinde St. Pölten), Katastralgemeinde der Stadt St. Pölten, Niederösterreich
 Steinfeld (Gemeinde Bad Ischl), Ortsteil der Stadt Bad Ischl, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Steinfeld (Gemeinde Sierning), Ort bei Sierning, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Steinfeld (Gemeinde Bad Waltersdorf), Ortsteil der Gemeinde Bad Waltersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Steinfeld (Gemeinden Grafendorf, Rohrbach), Ortslage von Grafendorf bei Hartberg und Rohrbach an der Lafnitz, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Steinfeld (Gemeinde Halbenrain), Ortsteil von Halbenrain, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Steinfeld (Gemeinde Hartberg), Stadtteil von Hartberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Steinfeld (Gemeinde Jagerberg), Ortsteil von Jagerberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Steinfeld (Gemeinde Sankt Georgen), Ortsteil von Sankt Georgen an der Stiefing, Bezirk Leibnitz, Steiermark

historisch:
 Sarbinowo (Myślibórz), Siedlung im Powiat Myśliborski, Woiwodschaft Westpommern, Polen (bis 1945 Steinfeld)
 Steinfeld (Harlingerode), Gefangenen- und Heimatvertriebenenlager von 1940 bis 1960
 Trudowoi (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Poless, Oblast Kaliningrad, Russland (bis 1945 Steinfeld, Kreis Labiau, Ostpreußen)

Baulichkeiten:
 Dorfkirche Steinfeld, Steinfeld (Altmark)
 Kloster Steinfeld in der Eifel, Gemeinde Kall, Kreis Euskirchen
 Benediktinerinnen-Abtei Steinfeld, Gemeinde Kall, Kreis Euskirche
Großsteingrab Steinfeld:
 Großsteingräber bei Steinfeld (Bismark), in Bismark, Ortsteil Steinfeld im Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Großsteingräber bei Steinfeld (Bülstedt), in Bülstedt, Ortsteil Steinfeld im Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen
 Großsteingräber bei Steinfeld (Oldenburg), in Steinfeld (Oldenburg) im Landkreis Vechta, Niedersachsen (zerstört)
 Großsteingrab Steinfeld-Bökenberg, in Steinfeld (Oldenburg) im Landkreis Vechta, Niedersachsen (zerstört)
 Großsteingrab Steinfeld-Lehmden, in Steinfeld (Oldenburg) im Landkreis Vechta, Niedersachsen (zerstört)

Sonstiges:
 Steinfeld (Niederösterreich), Region im Wiener Becken in Niederösterreich
 Mount Steinfeld, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Steinfeldfriedhof, Friedhof östlich Graz-Reininghaus
 Steinfeldhof, ehemaliger Bauernhof und Mauthaus in Graz-Reininghaus

Siehe auch:
 Steinenfeld
 Steinfelde
 Steinfelden
 Steinfelder
 Steinsfeld (Begriffsklärung)